

Niemcy 
 Pettendorf – dzielnica Neunburg vorm Wald
 Pettendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona

Inne 
 Pettendorf – ród